Évora peut désigner :

Toponyme 

 au Portugal :
 Évora, cité et municipalité située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo ;
 le district d'Évora, qui tire son nom de la ville d'Évora qui en est le chef-lieu ;
 Évora de Alcobaça, paroisse civile de la municipalité d'Alcobaça, située dans le district de Leiria et la région Centre ;
 Évora Monte, paroisse civile de la municipalité d'Estremoz, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo.

Patronyme 

 Cesária Évora (1941-2011), chanteuse capverdienne ;
 Nelson Évora (né en 1984), athlète portugais ;

Autres 
 Lotus Evora, est une voiture de sport du constructeur britannique Lotus.
 Fromage d'Évora, fromage portugais

Patronyme portugais